Графиня Софія Людвіка Цецилія Констанція Фредро (, 20 травня 1837, Львів — 17 квітня 1904, Прилбичі) — польська аристократка, письменниця, художниця, мати Митрополита-Предстоятеля УГКЦ Андрея Шептицького та Блаженного Климентія Шептицького.

Родовід

Біографія 

Народилась у сім'ї відомого польського письменника графа Александра Фредра та його дружини Зофії з Яблоновських гербу Гримала, перед цим — дружини Станіслава Скарбека. Чоловік — Ян Кантій Шептицький. Дітей хрестили, зокрема, у костелі Святої Трійці в містечку Брухналь (нині — с. Терновиця). Виховувала дітей побожними. Сама навчала дітей катехизму.

Написала спогади про юнацькі роки Андрея Шептицького.
У боковому вівтарі храму святого Андрія Первозванного у Львові є ікона (образ) св. Яна (Івана) з Дуклі, подарована матір'ю владики Андрея.

Була похована в родинних Прилбичах.

Примітки

Джерела 
 Молодість і покликання о. Романа Шептицького. — Львів : Свічадо, 2009.
 Орися Хом'як, Оксана Гайова. Андрей Шептицький піввіку оберігав Церкву та її вірян // «Високий замок». — Львів, 2015. — № 11 (5267) (30 січ.-1 лют.). — С. 10.
 Boniecki A. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. — Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1902. — Cz. 1. — t. 5. — S. 321—322. 

Польські письменниці
Польські художниці
Українські мемуаристи
Уродженці Львова
Зофія
Софія
Андрей Шептицький
Померли в Прилбичах
Поховані в Прилбичах